Минулого року в турнірі перемогли Тімеа Бабош та Андреа Сестіні Главачкова, але цього року вони не відібралися в парі. Сестіна Главачкова утворила пару з Барборою Стрицовою, і вони поступилися в півфіналі пра Барбора Крейчикова / Катержина Сінякова.

Бабош успішно захистила титул в парі з Крістіною Младенович. У фіналі вони перемогли Крейчикову та Сінякову з рахунком 6–4, 7–5.

Крейчикова та Сінякова разом забезпечили собі першу позицію в парному рейтингу WTA. Перед початком турніру очолити парний рейтинг могли також Бабош, Младенович та Барбора Стрицова.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання
Основна сітка 

парний
Finals
Чемпіонат Туру WTA